Borialis — американская альтернативная рэп-рок/фанк-метал группа, основная в 1996 году, в Нью-Джерси.

История 
Группа была основана в середине 1996 года Риком Даружем, Эдди Асеведо и Джейсоном Куликовски. В августе 1998 года группа даёт свой первый концерт в Нью-Йорке на трёхдневном фестивале «Day in the Garden». В 1999 году группа выпускает первый альбом «Straight Out the Rug Room». Он имел небольшой успех. В 2004 году Borialis выпускает второй альбом «What You Thought You Heard», который оказался успешнее предшественника. Благодаря «What You Thought You Heard» ребята даже отыграли несколько концертов в Японии. «Don’t Mean A Thing» является самой успешной песней, на неё даже снят клип и она попала в список треков в игре Gran Turismo 4. По словам музыкантов, запись второго альбома они вели исключительно вдохновившись творчеством Rage Against The Machine. В том же году они распались, но через 10 лет восстанавливаются в новом составе и дают концерты в своём родном штате Нью-Джерси.

Состав

Нынешние участники 
 Рик Даруж — вокал, клавишные (1996—2004; 2014 — н. в.), ритм-гитара (с 2014 — н. в.)
 Эдди Асеведо — бас-гитара, бэк-вокал (1996—2004; 2014 — н. в.)
 Джейсон Куликовски — ударные (1996—2004; 2014 — н. в.)
 Doc NU — скретчинг, сэмплы, бэк-вокал (1996—2004; 2014 — н. в.)
 Джесси Райан — соло-гитара, бэк-вокал (2004 (на концертах); с 2014 — н. в. (официально))
 Стив Фридман — клавишные, бэк-вокал (с 2017 — н. в.)

Бывшие участники 
 Джимми Фаркас — cоло-гитара, клавишные, бэк-вокал (1996—2004)
 Джастин Рубинштейн — ритм-гитара, бэк-вокал (1996—2004)
 DJ Ease — скретчинг, сэмплы, бэк-вокал (2004) (на концертах)

Дискография 
 Straight Out the Rug Room (1999)
 What You Thought You Heard (2004)

Синглы 
 Don’t Mean a Thing (2004)

Примечания 

Хип-хоп-группы США